Aguerre ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Aguerre, uruguayischer Fußballspieler
 Bernardo Aguerre (* 1953), uruguayischer Gitarrist und Komponist
 Enrique Aguerre (* 1964), uruguayischer Künstler
 Federico Aguerre (* 1988), argentinischer Basketballspieler
 Fernando Aguerre (* 1957), argentinischer Unternehmer, Surfer und Surf-Funktionär
 Gustavo Aguerre (* 1953), argentinischer Fotograf
 José Aguerre (1889–1962), spanischer Autor und Politiker
 Mariano Aguerre (* 1969), argentinischer Polospieler
 Roberto Aguerre (* 1939), uruguayischer Künstler, Historiker und Filmregisseur
 Rómulo Aguerre (1919–2002), uruguayischer Fotograf
 Tabaré Aguerre (* 1957), uruguayischer Agronom und Politiker
 Wálter Aguerre (* 1941), uruguayischer Fußballspieler
 Washington Aguerre (* 1993), uruguayischer Fußballspieler